Сюань-ди:

 Сюань-ди (91 до н. э.—49 до н. э.) — десятый император династии Хань в Китае.
 Сюань-ди (559—580) — император Китайской/Сяньбийской династии Северная Чжоу.